«Паллада и Кентавр» () — картина итальянского художника тосканской школы Сандро Боттичелли. Картина представляет собой живопись темперой на холсте размером 207×148 см. В настоящее время хранится в галерее Уффици, Флоренция.

История картины 
Наиболее правдоподобной представляется версия, что картина была создана в 1483 году по заказу Лоренцо Медичи по случаю бракосочетания его кузена Лоренцо ди Пьерфранческо де Медичи () с Семирамидой (), дочерью Якова III дельи Аппиани д’Арагона. Этот брак был подготовлен самим Лоренцо Медичи по причинам политического и территориального характера. В подтверждение этой версии выступает запись, обнаруженная в описи 1499 года.

Известно, что около 1540 года полотно перевезли на виллу Кастелло вместе с другими полотнами Боттичелли. В описи 1598 года картина упомянута в салоне, расположенном на вилле. Там же она приводится и в описях 1638 и 1761 гг. наряду с двумя другими известными работами Боттичелли «Весна» и «Рождение Венеры».

Около 1830 года из галереи Уффици картина была перенесена в Палаццо Питти и надолго попала в запасники. С 1893 года она выставлялась там в Королевских Апартаментах. В галерею Уффици картина вернулась в 1922 году.

Композиция и персонажи картины 
На фоне ласкающего взор поэтического пейзажа изображена изящная и в то же время строгая молодая женщина, вооружённая тяжёлой алебардой. Она держит за волосы кентавра, покорно на неё взирающего. Прекрасная дева увенчана венком, сплетённым из веток оливы, которые опоясывают также её грудь и руки. Она одета в широкий зелёный плащ, наброшенный на лёгкое одеяние со свободно ниспадающими складками ткани, которую украшают эмблемы рода Медичи в виде бриллиантовых колец. Слева за спиной кентавра высится, словно вырубленное из скалы, некое архитектурное сооружение, обильно поросшее мхом. Прекрасная хрупкая женщина изящным жестом укрощает дикое существо. Кентавр как бы обнаруживает собственную слабость перед лицом грациозной женской силы. Философский смысл полотна является своего рода манифестом флорентийского гуманизма второй половины Кватроченто (XV век).

Примечания

Литература 
 Bruno Santi, Botticelli, in I protagonisti dell’arte italiana, Scala Group, Firenze 2001. ISBN 8881170914
 Gloria Fossi, Uffizi, Giunti, Firenze 2004. ISBN 88-09-03675-1

Картины из собрания галереи Уффици
Картины Боттичелли
Картины по сюжетам греко-римской мифологии
Афина
Картины 1486 года
Кентавры